Příjmení Pitra nosí více osob:
František Pitra (1932–2018) – československý politik Komunistické strany Československa
Svatopluk Pitra (1923–1993) – český výtvarník